Serie B 1951/1952 innebar att Roma gick till Serie A 1952/1953.

Tabell

Kvalspel till Serie A 
Efter beslutat att minska Serie A från 20 till 18 lag från säsongen 1952/1953, garanterades bara de 16 bästa en plats kommande säsong, och bara vinnaren av Serie B garanterades direkt uppflyttning. Sista platsen avgjordes då laget på 17:e plats i Serie A spelade playoff-match mot 2:an i Serie B.

De tre sist placerade lagen i Serie A åkte ur direkt. Men då det i kampen mellan Lucchese och Triestina innebar att lagen slutade på lika många poäng, fick lagen spela avgörande match för att avgöra vem som skulle spela i Serie A kommande säsong.

Match i Valdagno

Triestina kvar i Serie A.

Källor 
 Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Modena, September 2005

1951 i Italien
1952 i Italien
Fotbollssäsongen 1951/1952
1951/1952